Борис Ямпольский:
 Ямпольский, Борис Самойлович (1912—1972) — советский писатель.
 Ямпольский, Борис Яковлевич (1921—2000) — прозаик, романист.